

Cinema e televisione
Dave Allen, comico irlandese della BBC
Dave Allen, attore statunitense
David Allen, tecnico di effetti speciali statunitense degli anni 1940
David Allen Brooks, attore statunitense
 David Allen Shapiro, vero nome di David Fury, produttore televisivo e sceneggiatore statunitense
David W. Allen, tecnico di animazione statunitense

Musica
Daevid Allen, chitarrista, cantante e compositore australiano
Rockin' Dave Allen, cantante e chitarrista statunitense
Dave Allen, bassista britannico dei Gang Of Four
David M. Allen, produttore discografico britannico

Sport
Dave Allen, dirigente sportivo britannico
Dave Allen, pugile britannico
David Allen, cricketista inglese
David Allen Wright, meglio conosciuto come David Wright, giocatore di baseball statunitense
David Allen Zdrilić, calciatore e giocatore di beach soccer australiano

Altro
David Allen, astronomo britannico
David Allen, manager e scrittore statunitense
David Allen Meltzer, meglio conosciuto come Dave Meltzer, giornalista, scrittore e docente universitario statunitense
4499 Davidallen, asteroide della fascia principale